Aftermath — четвёртый британский и шестой американский студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, изданный в двух вариантах. Британская версия пластинки (Decca Records) увидела свет 15 апреля 1966 года, предназначенная для продаж в США (London Records) — 20 июня.

Об альбоме 
Диск выдержан в классическом для группы ритм-н-блюзовом стиле, однако он стал более «экспериментальным», нежели его предшественники; так, в ряде песен использованы такие нестандартные для рок-музыки инструменты, как ситар, гармонь и маримба (африканский ксилофон). Считается, что запись Aftermath стала одной из важнейших вех в творчестве коллектива.

В 2002 году альбом был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 108.

Список композиций 
Все песни написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом.

Британское издание

Американское издание

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Состав 
 Мик Джаггер — вокал,губная гармоника, перкуссия
 Кит Ричардс — гитара, бэк-вокал
 Брайан Джонс — гитара (слайд-гитара на «Doncha Bother Me»), бэк-вокал, маримба на «Under My Thumb» и «Out of Time», колокольчики, дульцимер на «Lady Jane», клавишные, ситар (Paint it Black)
 Билл Уаймэн — бас-гитара
 Чарли Уоттс — ударные

 приглашённый музыкант
 Иэн Стюарт — клавишные, орган

Примечания 

Альбомы The Rolling Stones
Альбомы 1966 года
Альбомы Decca Records
Альбомы London Records
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы психоделического рока
Альбомы ABKCO Records